Unter der Alm ist der Name folgender Orte:

  Unter der Alm (Gemeinde Mitterbach), Ortsteil von Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
  Unter der Alm (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark